Кордт () — фамилия.

Известные носители:

 Кордт, Вениамин Александрович (1860—1934) — русский историк, картограф и библиограф.
 Кордт, Теодор (1893—1962) — немецкий дипломат
 Кордт, Эрих (1903—1969) — немецкий дипломат, профессор, младший брат Теодора Кордта.

Примечания